Prinzessin Anne bzw. Princess Anne bezeichnet folgende Personen:
 Anne, Princess Royal (* 1950), Tochter der britischen Königin Elisabeth II.
 Anna von Großbritannien, Irland und Hannover (1709–1759), Tochter des britischen Königs Georg II.
 Anne (Großbritannien) (1665–1714), Königin von England, Schottland und Irland

Princess Anne ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Princess Anne (Maryland)
 Princess Anne (Virginia), Independent City und seit 1963 Teil von Virginia Beach, Virginia, USA
 Princess Anne County, ehemaliger County der Colony of Virginia bei Virginia Beach, 1963 in sieben Boroughs aufgeteilt (darunter Princess Anne (Virginia))

Sonstiges:
 Prinzessin-Anne-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika